The Limit – film del 1972 diretto da Yaphet Kotto
 The Limit – film del 2004 diretto da Lewin Webb